Název Morašice nese několik obcí: 

 Morašice (okres Chrudim), asi 7 km jihozápadně od Chrudimi v okrese Chrudim
 Morašice (okres Pardubice), asi 7 km jihozápadně od Přelouče v okrese Pardubice
 Morašice (okres Svitavy), asi 5 km západně od Litomyšle v okrese Svitavy
 Morašice (okres Znojmo), asi 15 km severovýchodně od Znojma v okrese Znojmo

Externí odkazy